Amor sem Fim (álbum), da banda Calypso
Endless Love (1981), filme com Brooke Shields, lançado no Brasil como "Amor sem Fim"
Endless Love (2014), filme com Bruce Greenwood, lançado no Brasil como "Amor sem Fim"
Sonho Eterno — filme com Gary Cooper e Ann Harding conhecido no Brasil também como "Amor sem Fim"

Desambiguações de cinema